The Twins steht für:

 The Twins (Band), deutsche Synthie-Pop-Band der 1980er Jahre
 The Twins (David Island), Felsvorsprünge auf David Island, Königin-Marie-Land, Antarktika
 The Twins (Südliche Orkneyinseln), Klippenfelsen der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 ursprünglicher Name eines Bergmassivs in den kanadischen Rocky Mountains, siehe North Twin Peak und South Twin Peak
 The Twins  auch Gimmigela Chuli ist ein Berg im Himalaya an der Grenze zwischen Nepal und Sikkim in Indien.

Siehe auch:
 Twins